Bosminidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Baird 1845. Bosminidae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bosminidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Bosminidae